Residenzcafé oder Residenz-Café steht für:
 Residenz-Café (Coburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Coburg, Bayern
 Residenzcafé, abgegangenes Gebäude in Dresden, Sachsen, siehe Altmarkt (Dresden) #Residenzcafé
 Residenz-Café, Café in Weimar, Thüringen, siehe Café Resi